Harrison River ist der Name von

 Harrison River (Milford Sound/Piopiotahi), Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Harrison River (Fraser River), rechter Nebenfluss des Fraser River in British Columbia
 Harrison River (Saskatchewan), Fluss in Saskatchewan 
 Harrison River (Alberta), Fluss in Alberta 
 Harrison River (Northwest Territories), Fluss in Northwest Territories, Kanada 
 Harrison River (Jamaica), Fluss auf Jamaica